Greenan est un patronyme porté notamment par :

 Gerard Greenan (né en 19501), homme politique canadien ;
 Russell H. Greenan (né en 1925), écrivain américain de roman noir.

Homonymie de patronyme